Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1936, den heutigen US Open, besiegte der Brite Fred Perry den US-Amerikaner Don Budge im Finale in fünf Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 56. Mal statt.

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1936 bei tennisarchives.com, abgerufen am 2. Juli 2019 (englisch).

U.S. National Championships 1936
1936